Lorena steht für:
 Lorena (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Lorena (Rebsorte), eine Rebsorte
 Lorena (Automarke), brasilianische Automarke

Orte namens Lorena in 
 den Vereinigten Staaten
 Lorena (Kansas)
 Lorena (Texas)
 in Brasilien
 Lorena (São Paulo)

Lorena ist der Familienname folgender Personen:
 Miguel da Silveira Lorena († 1832), portugiesischer Gouverneur von Portugiesisch-Timor

Siehe auch:
 Loreen
 No More the Moon Shines on Lorena